Csehország
Píšť, település az Opavai járásban
Píšť, település a Pelhřimovi járásban